Osoby:
 Alois Kaltenbrunner – austriacki polityk
 Carl Adam Kaltenbrunner – austriacki poeta
 Ernst Kaltenbrunner – zbrodniarz wojenny
 Gerlinde Kaltenbrunner – austriacka alpinistka
 Günter Kaltenbrunner – austriacki piłkarz
 Josef Kaltenbrunner – austriacki piłkarz
 Roland Kaltenbrunner – austriacki polityk

Zobacz też:
 Kaltenbrunn